Bernard Licari – ex calciatore maltese
 Malcolm Licari – calciatore maltese
 Rodolfo Licari – attore italiano